NHB steht als Abkürzung für:

 Nationaldemokratischer Hochschul-Bund, rechtsextreme deutsche Studentenorganisation
 Niedersächsischer Heimatbund, Dachverband niedersächsischer Heimatvereine
 No Holds Barred, eine Spezialregel bei Hardcore-Matches im Wrestling sowie bei MMA-Kämpfen, siehe Wrestling-Matcharten #Hardcore-Match
 Nothaltebucht an engen Straßen ohne Seitenstreifen

Abkürzung